Die Delray Beach International Tennis Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis zum 3. März 2013 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Delray Beach International Tennis Championships, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Kevin Anderson, der in diesem Jahr an Position sechs gesetzt war. Sieger war der Qualifikant Ernests Gulbis, der Édouard Roger-Vasselin 7:63, 6:3 besiegte. Im Doppel gewannen Colin Fleming und Ross Hutchins den Titel im letzten Jahr, dieses Jahr siegten James Blake und Jack Sock, welche mit einer Wildcard angetreten waren; im Finale gewannen sie gegen die topgesetzten Max Mirny und Horia Tecău.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Delray Beach International Tennis Championships 2013 fand vom 23. bis zum 25. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Delray Beach International Tennis Championships 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Delray Beach